Sira är en ort i Flekkefjords kommun i Agder fylke. Orten har ca 600 invånare och ligger nära väg E39 och har även en station som ligger vid järnvägen som går från Oslo till Stavanger.

Orter i Agder fylke
Flekkefjords kommun